HMS Ganges je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Ganges (1782) 
 HMS Ganges (1821)

Ganges